

Садове сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Садове сільське поселення — сільське поселення, Моздоцький район, Північна Осетія